Kirschnek ist der Familienname folgender Personen:

 Christof Kirschnek (1912–1971), tschechoslowakisch-deutscher Politiker (KPTsch/SED)
 Leon Kirschnek, deutscher Techno-DJ, siehe Southstar